Референдум в Австрии о вступлении в Европейский союз проходил 12 июня 1994 года.

 Вопрос, вынесенный на референдум, был следующий:

Должно ли решение Национального Совета по Конституционному праву от 5 марта 1994 года относительно вступления Австрии в Европейский союз быть принято в качестве закона?

В результате референдума 66,6 % избирателей (при явке 82,3 %) высказалось в пользу вступления в Европейский союз. Австрия присоединилась к ЕС 1 января 1995 года вместе с Финляндией и Швецией в ходе четвёртого расширения ЕС.

За выступали Социалисты и народники, против партия свободы и зелёные.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1994 года
Референдумы в Австрии
Внешняя политика Австрии
Австрия
1994 год в Австрии
Июнь 1994 года